Der Volleyball World Cup 1977 war die zweite Ausgabe des Wettbewerbs. Er fand zwischen dem 7. und dem 15. November in Japan statt. Die Gastgeberinnen Japan gewann den Titel.

Teilnehmer 
  als Gastgeber
  und  als Sieger und Drittplatzierter der Europameisterschaft 1977
  als Sieger der Asienmeisterschaft 1975
  als Sieger der Asienqualifikation
  und  als Finalisten der NORCECA-Meisterschaft 1977
  als Sieger der Südamerikameisterschaft 1977

Modus 
Die acht Teilnehmer wurden in zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften eingeteilt. Danach spielten die Gruppensieger und -zweiten um die Plätze eins bis vier. Die Gruppendritten und -vierten spielten um die Plätze fünf bis acht.

Erste Runde

Platzierungsrunde

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisse (englisch)

Frauen 1977
Volleyballveranstaltung 1977
World Cup der Frauen 1977